

Patronyme 

 Galon (), prélat français ;
 Jérôme Galon (1967-), biologiste français ;
 Ezio Galon (1977-), joueur de rugby à XV italien.

Toponyme 

 Marais du Galon d'or, site naturel français de Charente-Maritime ;
 Pavillon de Galon, pavillon de chasse français du  du Vaucluse.

Autres 

 Galon, bande de tissu.